KIAS ist eine Abkürzung für:

 knots indicated airspeed, siehe Fluggeschwindigkeit
 das Korea Institute for Advanced Study

KIAS